Клаусура 2004 () — вторая половина 74-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 2003/04 на rsssf.com 

2004
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2004 году